SIPS est un sigle pouvant signifier :

 Secure Internet Payment Services, un système de paiement sécurisé en ligne
 Session Initiation Protocol sécurisé sur couche de transport TCP/TLS
 , un système de sécurité de Volvo
  un concept de Système informatique
 Syndicat intercommunal du plateau de Saclay